Dit is de wereldranglijst van maart 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 maart 1998.

Mannen 03